Урванов — фамилия. Носители:

 Урванов, Иван Фёдорович (ок. 1747—1815) — русский живописец, педагог, литератор.
 Урванов, Марк Дмитриевич (род. 1996) — российский боксёр.